Тора:

 Тора — в широком смысле, совокупность иудейского традиционного закона.
 Тора — Пятикнижие Моисеево, первые пять книг Библии (как еврейского Танаха, так и христианского Ветхого Завета).
 Се́фер Тора́ — Свиток Торы.
 Тора (язык) — мёртвый язык, ранее распространённый в штате Амазонас в Бразилии.
 Тора (Льейда) — муниципалитет в провинции Льейда (Каталония, Испания).
 (299) Тора — астероид главного пояса.

Реки 
 Тора — река на острове Большевик.
 Тора (приток Аге) — река в Латвии, приток Аге.
 Тора (приток Верхней Лупьи) — река в Архангельской области.
 Тора (приток Очеи) — река в Архангельской области и Республике Коми.
 Тора (приток Пушмы) — река в Кировской области.

См. также 
 Тора! Тора! Тора! — историческая военная драма о налёте на Пёрл-Харбор (США — Япония, 1970).
 Тора-Бора — пещеры в афганской провинции Нангархар.
 Кастель-ди-Тора — коммуна в регионе Лацио (Италия).
 Тор (значения)